Syrrhoe är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Goës 1866. Syrrhoe ingår i familjen Synopiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Syrrhoe